Schwarzkogel är en bergstopp i Österrike.   Den ligger i distriktet Liezen och förbundslandet Steiermark, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Toppen på Schwarzkogel är  meter över havet.

Terrängen runt Schwarzkogel är bergig söderut, men norrut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Schwarzkogel. Närmaste större samhälle är Bad Aussee,  km öster om Schwarzkogel. 

I omgivningarna runt Schwarzkogel växer i huvudsak blandskog. Runt Schwarzkogel är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Steiermark
Berg i Österrike 1000 meter över havet eller högre